Libreria delle donne – fondata a Milano nel 1975.
 Libreria delle donne – fondata a Firenze nel 1979 e attiva sino al 2018.

Vedi anche 
 Librerie delle donne in Italia - Librerie gestite da donne, diffusesi in Italia a partire dagli anni '70.